Ad rem (uitdrukking)
 Ad Rem (tijdschrift Vlaamse balies)
 Ad Rem (tijdschrift VVZC)